For the Flag – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Phoenix Film Company
For the Flag of France (o For the Flag – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
For the Flag – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston